Riverdale Park può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Riverdale Park (California)
Riverdale Park (Maryland)